Даг Ха́рви (, полное имя — Ду́глас Но́рман Ха́рви (Douglas Norman Harvey), 19 декабря 1924, Монреаль, Квебек, Канада – 26 декабря 1989, Монреаль, Квебек, Канада) – канадский хоккеист, защитник. Провёл 20 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Монреаль Канадиенс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Детройт Ред Уингз» и «Сент-Луис Блюз».

Игровая карьера 
Даг Харви родился 19 декабря 1924 года в Монреале (Квебек), где и начал свою карьеру в местной юниорской хоккейной лиге в команде «Монреаль Джуниор Роялс». Выступая за команду «Монреаль Роялс» (КСХЛ), Харви в 1947 году стал обладателем Кубка Аллана, трофея, ежегодно присуждаемого лучшей любительской команде Канады.

В 1947 году Харви дебютировал в НХЛ в команде «Монреаль Канадиенс», где играл до 1961 года. Начиная с сезона 1951/52 годов Харви 11 раз подряд выбирали в команду «Всех звёзд НХЛ», причём десять раз — в первую команду и лишь в 1959 году — во вторую. В 1953 году он выиграл свой первый Кубок Стэнли. Всего за 14 сезонов в составе «Монреаля» Харви стал обладателем шести Кубков.

В 1955—1962 годах Даг семь раз из восьми (за исключением 1959 года) выиграл «Джеймс Норрис Трофи» как лучший защитник НХЛ. Только Бобби Орр, который выигрывал «Джеймс Норрис Трофи» восемь раз подряд, смог превзойти его результат.

В 1960 году Харви был назначен капитаном «Монреаля», но уже в следующем году в результате обмена оказался в «Нью-Йорк Рейнджерс». В первый сезон в «Рейнджерс» он был играющим тренером и помог команде впервые за 4 года выйти в плей-офф. Двойная нагрузка оказалась слишком большой для Харви, и с сезона 1962/63 годов он решил сконцентрироваться только на игровой карьере.

В 1964 году Даг покинул НХЛ, отправившись играть в Американскую хоккейную лигу. В сезоне 1966/67 годов он вернулся в НХЛ и провёл две игры за «Детройт Ред Уингз», после чего провёл сезон в фарм-клубе «Сент-Луис Блюз», команде «Канзас-Сити Блюз» (ЦПХЛ). В 1969 году Харви, проведя сезон в «Сент-Луис Блюз», окончательно оставил игровую карьеру.

В 1973 году Харви был введён в Зал хоккейной славы в Торонто. 26 октября 1985 года «Монреаль Канадиенс» закрепили за Харви номер 2, под которым он выступал в клубе. В 2000 году правительство Канады поместило портрет Дага Харви на почтовую марку.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (6): 1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960
 Обладатель «Джеймс Норрис Трофи» (7): 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (13): 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1969
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1973
 Свитер с номером 2 был выведен из обращения в клубе «Монреаль Канадиенс».
 Включён под номером 6 в список 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги всех времён по версии журнала The Hockey News (1998).

Клубная карьера

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Примечания

Ссылки 
 Биография Дага Харви на Legends of Hockey

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Джеймс Норрис Трофи
Зал славы хоккея с шайбой
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Тренеры «Нью-Йорк Рейнджерс»